Ribari (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Ribari (Karlovac), een plaats in de gemeente Karlovac in de Kroatische provincie Karlovac